Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Rod Laver che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ove Nils Bengtson /  Björn Borg (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (finale)

 Adriano Panatta /  Ion Țiriac (primo turno)
 EDLEFSEN /  Tom Leonard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1974